Петко Христов Боянин е български възрожденски строител и архитект, представител на Западномакедонската строителна школа, част от която по-късно е именувана Брациговска.

Биография 
Петко Боянин е роден в Брацигово в 1828 година в семейството на строителя Христо Николов Троянов - Боянин. Внук е на първомайстора Никола Троянов, преселник в Брацигово от югозападното македонско село Слимница. Чичо му Димитър Николов Троянов – Боянин (1800 - 1876), както и двамата му братя Иван Боянин (1818 - 1877) и Ангел Боянин (1825 - 1902) също са строители. Брат му Никола Боянин е сред водачите на революционния комитет в Брацигово.

Петко Боянин също става строител. Ходи на гурбет с двамата си братя из Османската империя и извън нея. В Карлово Ангел Боянин строи заедно с брат си Ангел търговските магазини и складове (мази) на Иван Христов Фурнаджиолу през 1862 година. Строи къщи, църкви, стопански сгради.

Майстор Петко Боянин умира в 1889 година.

Родословие

Бележки 

Български възрожденци
Представители на Брациговската архитектурно-строителна школа
Български строителни инженери
Български архитекти
Османски архитекти
По произход от Слимница
Родени в Брацигово
Починали в Брацигово